Bannockburn – miasto w Szkocji
 Bannockburn – wieś w USA
 Bannockburn – miejscowość w Nowej Zelandii
 Bannockburn – miejscowość w Australii